El término desnaturalización puede hacer referencia:

en bioquímica, a la desnaturalización, un cambio estructural de las proteínas o ácidos nucleicos en el que éstos pierden su estructura nativa y, de esta forma, su óptimo funcionamiento y a veces también cambian sus propiedades físico-químicas;
a la desnaturalización de los alimentos, también llamada desnaturalización industrial, el proceso industrial para añadir productos químicos (agentes que generan amargor, picor o un aroma desagradable como, por ejemplo, el denatonium) a un alimento y volverlo, así, no apto para el consumo alimenticio y utilizarlo únicamente en la industria;
en física, a la desnaturalización.